A 2000. évi nyári olimpiai játékok férfi páros teniszversenyét a Sébastien Lareau, Daniel Nestor alkotta kanadai duó nyerte, az ausztrálok kettőse előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Todd Woodbridge / Mark Woodforde (Döntős)
  Alex O'Brien / Jared Palmer (Második kör)
  Jiří Novák / David Rikl (Második kör)
  Sébastien Lareau / Daniel Nestor (Bajnok)

<ol start="5">
  David Adams / John-Laffnie de Jager (Elődöntős)
  Nicklas Kulti / Mikael Tillström (Első kör)
  Wayne Black / Kevin Ullyett (Első kör)
  Massimo Bertolini / Cristian Brandi (Második kör)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 ITF Eredmények 

F2